World Karate Federation
World Kickboxing Federation
Wiener Karosserie und Flugzeugfabrik